El término Cobatillas puede referirse a:

 Cobatillas, pedanía de la ciudad de Murcia.
 Cobatillas, localidad de la provincia de Teruel.
 Cobatillas, despoblado de la provincia de Segovia.
 Cobatillas, despoblado de la provincia de Albacete.
 Cobatillas, despoblado de la provincia de Guadalajara.
 Condado de Cobatillas, título nobiliario español concedido en el siglo XVII.